

Presentación previa 
Daniel Cox y Daniel Smethurst eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Dean O'Brien y Ruan Roelofse ganaron el título tras derrotar en la final Daniel Nguyen y Dennis Novikov.

Cabeza de serie 

 ' Dean O'Brien /  Ruan Roelofse (Campeones)
  Carsten Ball /  Brydan Klein (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Sekou Bangoura /  Guilherme Clezar ''(Semifinales)
  Luke Bambridge /  Liam Broady ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Binghamton 2015